Альберт Айртон (; 15 мая 1879, Балдок — 4 января 1947, Стивенейдж) — британский полицейский, боксёр и перетягиватель каната, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Айртон участвовал в турнире по перетягиванию каната в составе команды полицейских лондонского Сити, команда заняла первое место. Также он соревновался в боксе в весе свыше 71,7 кг, но выбыл уже из первого раунда.

Ссылки 
 Альберт Айртон на sports-reference.com 

Боксёры Великобритании
Перетягиватели каната Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1908 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы  по перетягиванию каната
Спортсмены нескольких видов спорта